Богдановац може да се отнася за:

 Богдановац, село в община Бабушница, Сърбия;
 Богдановац, село в община Буяновац, Сърбия.